Марјан Хластец (Словенска Бистрица, 30. август 1936) био је југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Породични дневник || /
|-
| 1962. || Наша кола || Човек са бензинске пумпе
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || /
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Наша крајевна скупност (ТВ серија) || /
|-
| 1984. || Љубав || Чрпалкар
|-
| 1985. || Одбојник || Стојинц
|-
| 1987. || Прави гусар || Петров отац
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1988. || Отпадник || /
|-
| 1988. || Бронзова спирала (ТВ серија || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Крауткониг
|-
| 1989. || Неко други || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Барабе || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Словеначки глумци
Југословенски глумци